NFL Football désigne plusieurs jeux vidéo de football américain, sous licence de la Ligue nationale de football américain (NFL) :
 NFL Football, sorti en 1980 sur Intellivision ;
 NFL Football, sorti en 1990 sur Game Boy;
 NFL Football, sorti en 1993 sur Super Nintendo;
 NFL Football '94 Starring Joe Montana ;
 NFL Football Trivia Challenge.